

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Thoh“ beginnt.

Thoh 



Thohe 
 Thohey Mahn-Gaby, Gabriel (1927–2016), myanmarischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Yangon

Thohi 
 Thohir, Erick (* 1970), indonesischer Geschäftsmann und Politiker